Gerolamo De Franchi Toso (1585-1668), doge della Repubblica di Genova.
 Gerolamo De Franchi Toso (1522-1586), doge della Repubblica di Genova.
 Gerolamo De Franchi Conestagio (1530 circa–1617 circa), mercante, letterato e storico italiano.